Onderdistrict in Indonesië
 Arjawinangun (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Arjawinangun (plaats), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Arjawinangun, een spoorwegstation in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java